Лев Панкратов:
 Панкратов, Лев Германович (род. 1959) — российский дирижёр, хормейстер, композитор.
 Панкратов, Лев Иванович (1920—2005) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.